Список мемуаров о Петре I — включает ряд мемуарных сочинений, опубликованных в разное время на русском языке. Их объединяет то обстоятельство, что все они имеют отношение к описанию личности Петра I, к проводимым в стране реформам, особенностям быта и общественной жизни России петровской эпохи.

Список включает все издания, отмеченные в известном библиографическом указателе «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» под редакцией П. А. Зайончковского,

с незначительными дополнениями. По возможности (не всегда), выбраны именно те издания, которые библиографы считали наиболее авторитетными.

Основные источники

Дополнения 
Ряд источников не отмеченных в общем списке совсем незначительны. Имеются и такие, в которых основное действие происходит уже за пределами начала XVIII в. Все они затрагивают мотив личности императора и саму петровскую эпоху лишь как небольшой эпизод. Тем не менее, и в них можно почерпнуть ряд любопытных и важных деталей.

Примечания 

Списки:Романовы
Пётр I в культуре и искусстве